Opslaget præstekrave har flere betydninger:
Den hvide krave, som en præst i Folkekirken bærer sammen med den sorte præstekjole, kaldes en præstekrave eller en pibekrave.
Præstekraver er en fugleslægt i familien brokfugle.